Regierung Gorbach steht für:

 allgemein die Regierungszeit 1961–1964 des Volkspartei-Bundeskanzlers Alfons Gorbach
 Bundesregierung Gorbach I, das übernommene Kabinett ab dem Rücktritt Raabs
 Bundesregierung Gorbach II, das Kabinett 1963–1964